

Geografia

Antartide 
 Tula – montagne che si trovano immediatamente a est di Amundsen a Enderby Land, Antartide
 Tula – estremità nord est di Renaud nelle Isole Biscoe

Francia 
 Tula – il nome occitano di Tulle

Iran 
 Tula – villaggio iraniano nella Provincia di Qeshm, Hormozgan

Italia 
 Tula – comune italiano della provincia di Sassari.

Kenya 
 Garba Tula

Messico 
 Tula – sito archeologico del Messico
 Tula – città del Messico nello stato del Tamaulipas
 Tollan (o Tula) – città dell'impero tolteco

Russia 
 Tula – città della Russia, capoluogo dell'omonimo oblast'

Stati Uniti d'America 
 Tula – villaggio del Mississippi
 Tula – villaggio delle Samoa Americane

Altro 
 8985 Tula – asteroide del sistema solare.